Tau Lupi pode se referir a:
Tau1 Lupi
Tau2 Lupi